ADX peut faire référence à :
 ADX, un groupe de speed metal français ;
 un dialecte tibétain de l'Amdo, selon le code SIL ;
 Saint Andrews en Écosse, au Royaume-Uni, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 , un type de prison de très haute sécurité aux États-Unis comme l'ADX Florence dans le Colorado ;
 Average Directional movement indeX (en français, index du mouvement directionnel moyen), un indicateur boursier du Directional Movement Index.
 ADX, format propriétaire de stockage et de compression audio

Abréviation